

Estados Unidos 
 Fresno — cidade da Califórnia
 Condado de Fresno — condado da Califórnia
 Fresno (Texas) — região censo-designada do Texas

Espanha 
 Arroyo del Fresno (Metro de Madrid) — estação do Metro de Madrid

Municípios
 Aldea del Fresno — na comunidade autónoma de Madrid
 El Fresno — na província de Ávila
 Fresno Alhándiga — na província de Salamanca
 Fresno de Cantespino — na província de Segóvia
 Fresno de Caracena — na província de Sória
 Fresno de la Fuente — na província de Segóvia
 Fresno de la Polvorosa — na província de Zamora
 Fresno de la Ribera — na província de Zamora
 Fresno de la Vega — na província de León
 Fresno de Rodilla — na província de Burgos
 Fresno de Río Tirón — na província de Burgos
 Fresno de Sayago — na província de Zamora
 Fresno de Torote — na Comunidade autónoma de Madrid
 Fresno el Viejo — na província de Valladolid
 Fuente el Fresno — na província de Ciudad Real
 Málaga del Fresno — na província de Guadalajara
 Ribera del Fresno — na província de Badajoz
 Sequera de Fresno — na província de Segóvia
 Valverde del Fresno — na a província de Cáceres
 Villanueva del Fresno — na província de Badajoz

Outros usos
 Fresno (banda) — banda de rock de Porto Alegre, Brasil
 Freixo 

Desambiguações de topônimos

bg:Фресно